Fu il primo re ruandese ad essere battezzato, ed il cattolicesimo romano prese piede durante il suo regno. Poiché il suo nome, da battezzato, era Charles Léon Pierre, talvolta a lui si fa riferimento come Charles Mutara III del Ruanda.

Albero genealogico

Onorificenze

Onorificenze ruandesi

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Re del Ruanda
Commendatori con placca dell'Ordine di San Gregorio Magno